Barão de Cocais kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Barão de Cocais (ort), Minas Gerais, 
 Barão de Cocais (kommun), Minas Gerais, 

Robotskapade Brasilienförgreningar